Niemcy:
 Zarnow – rzeka, dopływ Warnow

Inne:
 Zarnow – ród

Zobacz też:
 Sarnow
 Żarnów